Хуан Мартин Пароди (; ) — уругвайский футболист, полузащитник участник Кубка Америки 2004 в составе сборной Уругвая.

Клубная карьера 
В 1993 году Пароди начал карьеру в клубе «Насьональ». В 1997 он переехал в аргентинскую команду «Депортиво Эспаньол», в которой провел два сезона. В 1998 году Хуан Мартин провёл сезон в команде низшего мексиканского дивизиона «Торос Неса». Сезоны с 1999 по 2002 полузащитник провел в «Уракане» и мексиканском «Сакатепек».
В 2002 году Пароди подписал контракт с командой «Колон». 1 сентября в поединке против «Тальерес», Хуан Мартин дебютировал за новый клуб. В «Колоне» он провел сезон, 3 раза поразив ворота соперников в 30 матчах.

В 2003 году Пароди переехал в Европу, где подписал контракт с греческим клубом «Панионис». 24 августа в матче против «Панилиакоса» он дебютировал в греческой лиге. 20 сентября в поединке против «Калитеи», Хуан Мартин забил свой первый гол за «Панионис». В Греции полузащитник провел полтора года, после чего вернулся в Южную Америку.

В 2005 году Пароди подписал контракт с парагвайским клубом «Олимпия», но через полгода покинул команду и присоединился к «Аль—Ахли» из Дубая. С новой командой он выиграл чемпионат ОАЭ. В 2007 Пароди вернулся на родину, где присоединился к Дефенсор Спортинг, с которым в 2008 впервые стал чемпионом Уругвая.
С 2008 года Хуан Мартин выступал за колумбийскую «Депортиво Перейра», греческий «Олимпиакос (Волос)» из Волоса. В 2010 Пароди вернулся в «Депортиво Перейра», где завершил карьеру.

Международная карьера 
8 июля 2004 года в матче Кубка Америки против сборной Мексики, Пароди дебютировал за сборную Уругвая. Также он принял участие в ещё одном поединке турнира, против сборной Колумбии. Всего за национальную команду Хуан Мартин сыграл 3 игры и все в 2004 году.

Достижения 
 «Аль-Ахли»
 Чемпионат ОАЭ по футболу — 2007

 «Дефенсор Спортинг»
 Чемпионат Уругвая по футболу — 2007/2008

Международные

 Уругвай
  Кубок Америки по футболу — 2004

Примечания

Ссылки 
 
 
 Profile at Ceroacero  Profile at

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Шабаб Аль-Ахли»
Игроки ФК «Данубио»
Игроки ФК «Депортиво Перейра»
Игроки ФК «Депортиво Эспаньол»
Игроки ФК «Дефенсор Спортинг»
Игроки ФК «Колон»
Игроки ФК «Либертад»
Игроки ФК «Насьональ» Монтевидео
Игроки ФК «Олимпиакос» Волос
Игроки ФК «Олимпия» Асунсьон
Игроки ФК «Паниониос»
Игроки ФК «Пеньяроль»
Игроки ФК «Сакатепек»
Игроки ФК «Торос Неса»
Игроки ФК «Уракан»
Игроки ФК «Феникс» Монтевидео
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»